Een kunstschilder :
 Hans Holbein de Oude (ca. 1465-1524), Duitse kunstschilder 
 Sigmund Holbein (ca. 1475-1540), Duitse kunstschilder, broer van Hans Holbein de Oude
 Hans Holbein de Jonge (1497/98-1543), eveneens kunstschilder, zoon van Hans Holbein de Oude
 Ambrosius Holbein, (ca. 1494-1519), zoon en leerling van Hans Holbein de Oude
 het Holbeinhuis, kantoorgebouw uit 1954 van H.M. en E.H.A. Kraaijvanger aan de Coolsingel te Rotterdam
 Holbein (plaats), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan